Виктор Троицки је освојио турнир. У финалу је победио Маркоса Багдатиса резултатом 3-6, 6-4, 6-3.

Носиоци 

  Николај Давиденко (друго коло)
  Михаил Јужни (повукао се пре почетка турнира)
  Жо-Вилфрид Цонга (друго коло)
  Маркос Багдатис (финалиста)

<li>  Радек Штјепанек (четвртфинале)
<li>  Андреј Голубјев (друго коло)
<li>  Сергиј Стаховски (друго коло)
<li>  Јанко Типсаревић (прво коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Куп Кремља – мушкарци појединачно
Тенис 2010.